Tarpon (engl. tarpon ‚Tarpun‘) steht für:
 HMS Tarpon, Schiffsname der britischen Royal Navy
 Tarpon (U-Boot), Kleinst-U-Boot-Projekt der Wehrmacht
 USS Tarpon (SS-14) (USS C-3), U-Boot der C-Klasse der US Navy 
 USS Tarpon (SS-175), U-Boot der Porpoise-Klasse der US Navy